Wünsche steht für: 
 Glanzbilder, die regional als Wünsche (Norddeutschland) bezeichnet werden
 Emil Wünsche AG, ehemaliger deutscher Kamerahersteller in Reick bei Dresden
 Wünsche Group, deutsches Handelsunternehmen
 Backstube Wünsche, ein Unternehmen der Edeka-Gruppe
 Wünsche (Hannes-Wader-Album), Album des Sängers und Liedermachers Hannes Wader
 Wünsche (Pur-Album), Album der Band Pur von 2009

Wünsche ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Wünsche-Mitterecker (1903–1975), deutscher Künstler
 Anne Wünsche (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Annette Wünsche, bekannt als Annette Frier (* 1974), deutsche Schauspielerin und Komikerin
 August Wünsche (1838–1912), deutscher Theologe und Hebraist
 Elisabeth Wünsche-Werdehausen, deutsche Kunsthistorikerin, Übersetzerin und wissenschaftliche Reiseleiterin
 Emil Wünsche (1864–1902), deutscher Kamerahersteller
 Eva Maria Wünsche (* 1952), deutsche Politikerin (CDU)
 Florian Wünsche (* 1991), deutscher Schauspieler
 Gert Wünsche (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Günter Wünsche (1931–1996), deutscher Lyriker, Prosa-, Hörspiel- und Drehbuchautor
 Harry Wünsche (1929–2008), deutscher Völkerrechtler
 Katja Wünsche (* 1981), deutsche Balletttänzerin
 Konrad Wünsche (1928–2012), deutscher Buchautor
 Kurt Wünsche (Maler) (1902–1994), deutscher Maler und Grafiker
 Kurt Wünsche (* 1929), deutscher Politiker (LDPD), 1967–1972 Justizminister der DDR
 Lucia Wünsche († 1962), deutsche Dekorkünstlerin
 Marion Wünsche (auch: Marion Wünsche-Gretler) (1907–1981), tschechisch-Schweizer Schauspielerin
 Mathias Wünsche (* 1957), deutscher Schriftsteller, Musiker, Komponist
 Max Wünsche (1914–1995), SS-Standartenführer in der Waffen-SS während des Zweiten Weltkrieges

 Paul Wünsche (1922–2016), deutscher Politiker (CSU)
 Peter Wünsche (* 1954), deutscher römisch-katholischer Priester, Theologe
 Raimund Wünsche (* 1944), deutscher Archäologe
 Rudi Wünsche (1925–2015), deutscher Maler
 Siegfried Wünsche (1916–2000), deutscher Motorradrennfahrer
 Wieland Wünsche (* 1955), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wunsch (Begriffsklärung)